Magyar Filmdíj a legjobb rendezőnek, 2014-ben alapított magyar filmművészeti díj játékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb rendezőnek, 2014-ben alapított magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában